Комсомолец — самый северный из островов архипелага Северная Земля (Россия). Расположен между Карским морем и морем Лаптевых. Отделен от острова Октябрьской Революции проливом Красной Армии, а от острова Пионер — проливом Юный. По площади занимает третье место в архипелаге, 83 место на планете и седьмое в России.

Самая северная точка острова — мыс Арктический. С него стартуют многие арктические экспедиции.

Площадь острова — 9600 км², максимальная высота — 781 м. Около 65 % острова покрыто ледниками с включениями песка и суглинка. Большую часть острова занимает крупнейший по площади ледниковый покров на архипелаге — ледник Академии наук, площадь которого — 5900 км², толщина покрова достигает 500 м, а высота над уровнем моря — 749 м. Ледник сползает с восточной части острова в бухту Кренкеля в море Лаптевых.

Исследование острова 
Остров был впервые исследован и назван экспедицией Георгия Ушакова и Николая Урванцева в 1930-32 гг. Обширный залив моря Лаптевых у юго-восточного побережья острова назван в 1973 году бухтой Кренкеля в честь полярного радиста, зимовавшего на архипелаге Северная Земля в 1935—1936 гг. на полярных станциях «Мыс Оловянный» (юго-восток острова Октябрьской Революции) и «Остров Домашний» (в архипелаге Седова).

Проект переименования 
1 декабря 2006 на очередном пленарном заседании окружной Думы Таймырского автономного округа принято постановление, согласно которому предлагается возвратить архипелагу Северная Земля прежнее название «Земля Императора Николая II», а также переименовать его острова в честь членов семьи последнего императора. Так, остров Комсомолец предлагалось переименовать в остров Святой Марии.

Однако в 2007 году с вхождением округа в состав Красноярского края рассмотрение данного вопроса на федеральном уровне было приостановлено.

Близлежащие малые острова 
От мыса Арктического (самой северной точки острова) по часовой стрелке
 Остров Льдинка — небольшой остров круглой формы у северного побережья острова Комсомолец в районе ледника Морского.
 Остров Лопастной — вытянутой формы остров длиной 2,6 километра в 400 метрах от побережья острова Комсомолец, в 5 километрах к югу от устья реки Капризной
 Остров Раздельный — в 600 метрах к юго-востоку от острова Лопастного. Имеет около 1,8 километра в длину.
 Остров Озёрный — в 2,5 километрах к юго-западу от острова Раздельного. Около 2,3 километра в длину и до 750 метров в ширину.
 Остров Глинистый — небольшой остров в 500 метрах к западу от острова Озёрного, длиной около километра.
 Остров Чистиков — небольшой остров длиной около 700 метров в 2,2 километрах к востоку от острова Комсомолец в районе мыса Бухтеева.
 Острова Мористые — два маленьких острова в 2,5 километрах к востоку от мыса Бухтеева острова Комсомолец.
 Остров Мачтовый — Довольно большой остров в 1,4 километрах к юго-востоку от северного побережья острова Комсомолец, в районе мыса Обрывистого. Имеет вытянутую, расширяющуюся к югу форму длиной чуть более 3 километров и шириной до 1,4 километра.
 Остров Стерегущий — малый остров в километре к юго-востоку от острова Мачтового.
 Острова Диабазовые — два небольших, длиной 700 и 450 метров, острова в 1,7 километрах к юго-востоку от мыса Обрывистого — юго-восточной оконечности острова Комсомолец.
 Остров Часовой — малый остров в 2 с небольшим километрах от Диабазовых островов.
 Острова Незаметные — группа островов у северного побережья острова Комсомольца между мысами Последним и мыса Обрывистым
 Острова Известняковые — группа из четырёх крупных островов в проливе Красной Армии между островами Комсомолец, Октябрьской Революции и островом Пионер. Самый крупный из них — Большой Известняковый лежит всего в 500 метрах от побережья острова Комсомолец.
 Остров Буян — небольшой пологий остров в 500 метрах от мыса Открытого на юго-западе острова Комсомолец. Длина острова — чуть менее километра.
 Остров Поворотный — вытянутый остров длиной около 1,5 километра. Расположен в 6,8 километрах к юго-западу от острова Буян.
 Остров Линейный — вытянутый и очень узкий остров. Расположен на входе в бухту Клин в 3,5 километрах к северу от мыса Ленинцев (полуостров Пустынный).
 Остров Слитый — расположен практически вплотную к северной части острова Линейного. Имеет около 2,4 километра в длину.
 Остров Суровый — довольно большой остров, расположенный в бухте Конус в западной части острова Комсомолец. Имеет около 4,7 километра в длину и до 1,7 километра в ширину.
 Остров Шар — небольшой округлый (отсюда и название) остров в 1,3 километрах к юго-западу от мыса Куйбышева в западной части острова Комсомолец.
 Острова Демьяна Бедного — группа из восьми крупных и нескольких мелких островов в 4 километрах к северо-западу от северного побережья острова Комсомолец.
 Остров Лагерный — небольшой, 1,3 километра в длину, остров в 800 метрах от острова Комсомолец в районе устья реки Близкой.
 Острова Моренные — группа из восьми крупных и более 50 мелких островов в заливе Лабиринт в северо-западной части острова Комсомолец.

Примечания 

Острова архипелага Северная Земля